Список видеоигр для 16-битной игровой приставки Sega Mega Drive/Genesis, упорядоченный по алфавиту в соответствии с английским названием.

Всего на систему официально вышло более 900 игр.

Примечания

Ссылки 
 Игры для Sega Mega Drive

Sega Mega Drive